Мухортов — русская фамилия. Известна с XVII века как дворянская фамилия Курской губернии Известные носители:

 Мухортов, Захарий Николаевич (1820—1876) — тайный советник.
 Мухортов, Михаил Иванович (1926—1998) — советский спортсмен, играл в хоккей с мячом, футбол, хоккей с шайбой, советский и российский тренер.
 Мухортов, Николай Захарович (1860—1898) — кавалергард, помещик Орловской губернии.
 Мухортов, Павел Петрович  (род.1966) - космонавт-исследователь, писатель
 Мухортов, Сергей Григорьевич (1923—1950) — Герой Советского Союза.

 Мухортова, Мария Владимировна (род. 1985) — российская фигуристка.
 Мухортова, Мария Лукьяновна (1916―2009) — Герой Социалистического Труда.
 Мухортова, Нина Вячеславовна (род. 1966) — российская спортсменка-тяжелоатлет, многократная чемпионка и призёр Чемпионатов России, Европы и мира

Примечания